Roberto Stepheson (Fortaleza, ) é um saxofonista, flautista, arranjador, produtor musical e professor brasileiro.

Iniciou seus estudos musicais aos 13 anos de idade. Cursou o Conservatório de Música Alberto Nepomuceno e, mais tarde, estudou música na Universidade Estadual do Ceará. Graduou-se em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (Uni-Rio).

Desde 2003 é professor e chefe do departamento de educação musical no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro.

Discografia 
 (2003) Paisagem
 (1995) Tema da Paz
 (1994) Quartesax Toca J. S. Bach
 (1988) Roberto Stepheson

Ligações exeternas 
 Roberto Stepheson, o frevo e os sons de pife

Naturais de Fortaleza
Saxofonistas do Ceará
Flautistas do Ceará
Arranjadores do Ceará
Produtores musicais do Ceará
Professores do Ceará
Alunos da Universidade Estadual do Ceará
Alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Professores do Colégio Pedro II